Флаг Краснослобо́дского городского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 сентября 2012 года решением Совета депутатов Краснослободского городского поселения № 39 и 16 октября 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7954.

Описание 
«Прямоугольное полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, с изображением четырёх зелёных, с сиреневыми плодами, ветвей сливы, переплетённых попарно накрест».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Краснослободского городского поселения.

По одной из основных существующих версий, Красная Слобода была основана около 1570 года, как укреплённый пункт со слободой, на месте бывшего мордовского городища. Приграничный острог служил оплотом против нападения ногайских татар и убежищем от окрестного населения. В XVII веке Великого государя дворцовая Красная Слобода была вотчиной матери царя Михаила Фёдоровича, известной в истории инокини Марфы Ивановны. Своё название — Красная слобода получила по красоте окружающих её мест, природному богатству.

В XVIII веке Красной Слободе был дан статус города и название Краснослободск. а Краснослободску, вместе с другими городами Пензенского наместничества, был Высочайше пожалован герб, описание которого гласит: в первой части щита герб Пензенский, во второй части «».

Использование композиции исторического герба в качестве официального символа современного городского поселения говорит о бережном сохранении культурного наследия, традиций многих поколений местных жителей, их преемственности.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Сиреневый цвет (пурпур) — символ славы, достоинства, благородства, древности происхождения.

Примечания 

Флора в геральдике